«Эль Индио» Фернáндес (при рождении Эми́лио Фернáндес Рóмо (; 26 марта 1904 — 6 августа 1986) — мексиканский кинорежиссёр, актёр и сценарист.

Биография 
Эмилио Фернандес родился в Хондо, штат Коауила, Мексика. Его отец, Фернандо Гарса, был военным и, после 1910 года, революционером. Мать была индианкой из племени кикапу, поэтому у него и появилось прозвище «Эль Индио». Будущий режиссёр оставил школу, чтобы участвовать в революции, возглавляемой Адольфо де ла Уэрта. Президент Мексики Обрегон отправил Уэрту в ссылку в Лос-Анджелес, США, а Фернандес был приговорён к 20-летнему заключению, но сбежал и последовал за Уэртой в США. После того, как Ласаро Карденас стал новым президентом и даровал амнистию всем участникам восстания, Фернандес вернулся в Мексику.

Имея опыт работы в Голливуде, Фернандес начал работать на мексиканскую киноиндустрию как сценарист и актёр. Первая его роль была в фильме «Corazón bandolero» (1934) Рафаэля Севильи.

Художественный директор «Metro Goldwyn Mayer» Седрик Гиббонс, занимавшийся разработкой дизайна для награды Американской академии кинематографических искусств и наук, разработал идею изображения фигуры рыцаря, стоящего на катушке с киноплёнкой и держащего меч крестоносца. В качестве модели он выбрал Эмилио Фернандеса. Вначале Фернандес сопротивлялся, но потом всё-таки согласился позировать обнажённым для статуэтки, известной сейчас как «Оскар».

Фильмография

Режиссёр 

 1941 — La Isla de la pasión
 1942 — Soy puro mexicano
 1942 — Дикий цветок / Flor silvestre
 1944 — Мария Канделария / Maria Candelaria
 1945 — Las Abandonadas
 1945 — Bugambilia
 1946 — Pepita Jiménez
 1946 — Enamorada
 1947 — Жемчужина / La Perla
 1948 — Río Escondido
 1948 — Maclovia
 1949 — Salón México
 1949 — Pueblerina
 1949 — La Malquerida
 1950 — Duelo en las montañas
 1950 — The Torch
 1950 — Un Día de vida
 1951 — Víctimas del pecado
 1951 — Islas Marías
 1951 — La Bienamada
 1952 — Siempre tuya
 1952 — Acapulco
 1952 — El Mar y tú
 1952 — Cuando levanta la niebla
 1953 — La Red
 1953 — Reportaje
 1953 — El Rapto
 1954 — El Rebelión de los colgados
 1955 — La Rosa blanca
 1955 — Nosotros dos
 1955 — La Tierra del fuego se apaga
 1958 — Una Cita de amor
 1960 — El Impostor
 1962 — Pueblito
 1963 — Paloma herida
 1967 — Un Dorado de Pancho Villa
 1969 — Дикая банда
 1969 — Un Crepúsculo de un dios
 1974 — La Choca
 1976 — Zona Roja
 1979 — México Norte (ремейк фильма «Pueblerina»)
 1979 — Erótica

Премии и награды 
 В 1946 году Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Мария Канделария».
 В 1947 году премия Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм «Жемчужина».
 В 1962 году награду «Лучшему фильму на испанском языке» на международном фестивале в Сан-Себастьяне за фильм «Pueblito»
 В 1967 году номинация на гран-при Московского МКФ фильма «Верный солдат Панчо Вильи».

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры Мексики
Лауреаты золотой премии «Ариэль»
Актёры Мексики
Кикапу
Родившиеся в штате Коауила
Умершие в Мехико
Актёры XX века